Mulert ist der Familienname folgender Personen:

 Botho Mulert (1883–1963), deutscher Chemiker und Ministerialbeamter
 Friederike Mulert (1896–1991), deutsche Politikerin
 Heinrich Mulert († 1521), deutsch-sallandscher Rechtsgelehrter
 Hermann Mulert (1879–1950), deutscher evangelischer Theologe
 Max Fritz Mulert (* 1888), deutscher Landrat
 Oskar Mulert (1881–1951), deutscher Kommunalpolitiker